Схеперс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схеперс, Альфонс (1907—1984) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Схеперс, Шанель (род. 1984) — южноафриканская теннисистка; победительница двух турниров WTA.
 Схеперс, Якобус Герардус (1798—1945) — прелат Римско-католической церкви, член Конгрегации Святейшего Искупителя.